

Localidades
 Bastos, município brasileiro do estado de São Paulo

Pessoas
 Othon Bastos, ator brasileiro
 Rafinha Bastos, comediante brasileiro
 Bastos Tigre, bibliotecário brasileiro (m. 1957)
 Bastos do Amaral, político brasileiro (m. 1965)
 Bartolomeu Jacinto Quissanga, futebolista angolano